Debido a la enorme preponderancia del Partido Colorado en la vida política y social paraguaya en la mayor parte de su historia republicana, han surgido una gran cantidad de corrientes internas dentro del propio partido en muchos casos con grandes diferencias ideológicas, solo teniendo en común el conservadurismo.

Una de las nuevas corrientes internas es la denominada Movimiento Pujanza Republicana, cuyo máximo líder es el empresario Elzear Salemma.

Salemma se lanzó oficialmente a la política el 10 de noviembre de 2009 con un movimiento independiente dentro de la ANR denominado Pujanza Republicana, presentando su precandidatura presidencial para las elecciones generales del 2013. Previo a las elecciones presidenciales, Salemma deberá participar de las internas del Partido Colorado, del que se declara afiliado desde cuando tenía 14años.

Líderes, presidentes de seccionales, convencionales y precandidatos a intendentes de todo el país estamparon sus nombres en el libro de actas que registró la nómina de fundadores del movimiento interno de la Asociación Nacional Republicana, actualmente todas las actividades de este movimiento se centran en convocatorias en las seccionales coloradas de todo el país, además de reuniones especiales entre correligionarios y visitas a establecimientos comerciales y mercados de las localidades del interior.

Estas actividades permiten la participación de una gran cantidad de mujeres que constituyen las "Mujeres de Pujanza", además de otro bloque de activistas denominados "Jóvenes de Pujanza".

Objetivos 
Uno de los principales objetivos que al mismo tiempo es un desafío para este movimiento es el de lograr la unidad del Partido Colorado, como medio para reconquistar la administración del Estado de la República del Paraguay.

Enlaces externos 
 Movimiento Pujanza Republicana
 Partido Colorado
 Asociación Nacional Republicana
 

Pujanza